Předpis může být:
 Norma
 Právní předpis
 Prováděcí předpis
 Lékařský předpis
 Vnitřní předpis
 Bezpečnostní předpis

Související články 
 Recept

Externí odkazy